In fisica una sostanza si dice omogenea, riguardo ad una determinata proprietà, se la proprietà stessa non varia spazialmente all'interno di essa.
In chimica una miscela si dice omogenea, riguardo ad una determinata fase, se la fase stessa è l'unica a costituirla (sistema monofasico), oppure se è nettamente separata da altre fasi.
In matematica l'omogeneità è una caratteristica tipica di polinomi o più in generale funzioni. Inoltre, con il termine di spazio omogeneo si indica, in generale, uno spazio per il quale tutti i punti sono equivalenti, dal punto di vista della struttura che si considera su tale spazio.
In matematica un'equazione è detta omogenea quando il termine noto è uguale a zero.